Aurin steht für:

 Aurín, spanischer Ort in Aragonien
 Aurin (Haute-Garonne), französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Aurin (Farbstoff), Teerfarbstoff 

Aurin ist der Familienname folgender Personen:

 David Abadías Aurín (* 1973), spanischer Geistlicher, Weihbischof in Barcelona
 Ferdinand Aurin (1863–1942), deutscher Ministerialbeamter
 Friedrich Aurin (1933–2021), deutscher Erfinder und Ingenieur
 Kurt Aurin (1923–2017), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Margarete Aurin (1897–1989), deutsche Pädagogin

Siehe auch:

 Auryn